Carpi F.C. 1909 talijanski je nogometni klub iz grada Carpija, Emilia-Romagna, Italija. Klub je osnovan 1909. godine i trenutačno igra u drugom rangu talijanskog nogometa, u Serie B. Klupske boje su bijela i crvena.

Vanjske poveznice 
Carpi F.C. 1909 (na talijanskom jeziku)

 Talijanski nogometni klubovi